Paula puede referirse a:

 Paula, nombre propio de mujer.
 Paula Montal de San José de Calasanz (1799-1889), religiosa española fundadora de las Escolapias.
 Paula (†303), mártir y patrona de la ciudad española de Málaga, España.
 Paula de Roma (347–404), santa de la Antigua Roma.
 Paola Elisabetta Cerioli (1816-1865), santa italiana.
 Paola Frassinetti (1809-1930) santa italiana.
 Rafael de Paula, torero de Jerez, España.
 Paula, comuna de Italia en la provincia de Cosenza.
 Paula, localidad de Argentina.
 Paula (1967-actualidad), revista de Chile.
 Paula, radio de Chile.
 Paula (1994), novela de Isabel Allende.
 Paula cautiva (1963), película argentina de Fernando Ayala.